«Салют-6» — орбитальная станция, созданная по программе гражданских пилотируемых станций СССР «Долговременная орбитальная станция» (ДОС) и предназначенная для проведения научных, технологических, биологических и медицинских исследований на орбите Земли в условиях невесомости. Первая станция «второго поколения».

Назначение 
Орбитальная станция «Салют-6» была создана для продолжения научно-исследовательских и военных работ в космосе, которые были начаты на предыдущих станциях серии «Салют».

Станция «Салют-6» была модифицирована по сравнению со своей предшественницей по программе ДОС — станцией «Салют-4». Станция впервые была оснащена двумя стыковочными узлами, а также имела больший внутренний полезный объём и три панели солнечных батарей. Это дало возможность доставлять на станцию одновременно двумя пилотируемыми или грузовыми кораблями экипажи, топливо, воздух, воду, питание и одежду для космонавтов, а также новые научно-исследовательские приборы и оборудование для ремонта.

Время пребывания в космосе кораблей «Союз» было ограничено 90 сутками. Для продления срока пребывания космонавтов на орбите производилась периодическая замена кораблей «Союз». Прибывающий экипаж оставлял свой корабль для основной экспедиции станции и возвращался на Землю в предыдущем «Союзе», который был пристыкован к станции. В дальнейшем, корабли серии «Союз» были модифицированы: корабль «Союз Т» мог оставаться в космосе до 120 суток, а «Союз ТМ» — до 180 суток.

Два стыковочных узла позволили осуществлять смену экипажей в космосе, что обеспечивало непрерывный пилотируемый режим станции. Для поддержания работоспособности станции «Салют-6» впервые применялись грузовые космические корабли «Прогресс». Двигатели «Прогресса» также использовались для коррекции орбиты станции «Салют-6». Также на этой станции впервые была опробована стыковка «Транспортного корабля снабжения» ТКС-2 — «Космос-1267», который был запущен в 25 апреля 1981 года и пристыковавшийся к станции 19 июня 1981 года.

После успешного запуска станции «Салют-7» 19 апреля 1982 года станция «Салют-6» была сведена с орбиты 29 июля 1982 года.

Устройство 

Станция «Салют-6» состоит из трёх цилиндрических отсеков, соединённых между собой коническими переходами. Длина станции — 14,4 метра. Максимальный диаметр — 4,15 метра. Внутренний полезный объём — 90,0 м³. Размах панелей солнечных батарей — 17,0 метров. Площадь панелей солнечных батарей — 60 м². В отсеке научной аппаратуры были размещены субмиллиметровый телескоп БСТ-1М, орбитальный солнечный телескоп ОСТ-1 и гамма-телескоп «Елена-Ф». Бортовой субмиллиметровый телескоп БСТ-1М был оснащен зеркалом диаметром 1,5 м и предназначался для проведения астрофизических исследований в ультрафиолетовом (0,2 — 0,36 мкм), инфракрасном (60 — 130 мкм) и субмиллиметровом (300—1000 мкм) областях спектра, которые интересны тем, что позволяют изучать холодные газовые космические облака, а также получать информацию о процессах, происходящих в верхних слоях земной атмосферы.

Станция «Салют-6» была выведена на орбиту 29 сентября 1977 года ракетой-носителем «Протон».

Экипаж 
За время эксплуатации на станции «Салют-6» работали 5 основных экипажей и 11 экспедиций посещения. Впервые в состав экспедиций посещения входили космонавты из восьми стран — первые космонавты: Чехословакии, Польши, ГДР, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии. Кроме того, первый космонавт Болгарии до орбитального комплекса не долетел.

Всего на станции работали 26 космонавтов, из них пять космонавтов по два раза.
К станции летали 17 пилотируемых и 2 беспилотных корабля серий «Союз» и «Союз Т», 12 автоматических грузовых кораблей «Прогресс» и 1 автоматический грузовой корабль ТКС («Космос-1267»), пристыковавшийся в конце полёта станции без экипажа как пустой модуль.

Продолжительность пребывания экипажей на станции «Салют-6» возрастала: 96 суток, 139 суток, 175 суток, 184 суток, 74 суток.
Из станции «Салют-6» было осуществлено 3 выхода в открытый космос, общей продолжительностью 4 часа 56 минут.

Выходы в открытый космос 
В начале существования станции возникли проблемы со стыковкой космического корабля к ней. Поэтому первый выход в открытый космос из станции, осуществлённый Георгием Гречко с помощью Юрия Романенко 19 декабря 1977 года был посвящён обследованию стыковочного узла станции, телесъёмке его состояния, проверке электрических контактов, установленных на нём. Выход производился не через люк переходного отсека, а через люк стыковочного узла, который предстояло обследовать.

Во время второго выхода в открытый космос, осуществлённого Владимиром Ковалёнком и Александром Иванченковым 29 июля 1978 года, были сняты установленные на крышке переходного отсека материалы, с момента запуска станции на орбиту подвергавшиеся воздействию условий открытого космоса, позднее они были доставлены на Землю для исследования. Эта работа выполнялась в первый раз, впоследствии она проводилась многими другими экипажами.

На станции была установлена антенна первого в мире космического радиотелескопа КРТ-10. После завершения её функционирования возникла проблема с её демонтажом — антенна зацепилась за деталь стыковочного узла на агрегатном отсеке. Третий выход в открытый космос, осуществлённый Валерием Рюминым с помощью Владимира Ляхова 15 августа 1979 года, был посвящён отделению антенны радиотелескопа от станции. Выход производился через люк переходного отсека. Переход от люка переходного отсека к стыковочному узлу осуществлялся с помощью перил, установленных на поверхности станции.

Список экипажей 
 Союз-25 с 9 октября по 11 октября 1977
 Владимир Ковалёнок
 Валерий Рюмин

 Союз-26 с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978; 1-я основная экспедиция
 Юрий Романенко
 Георгий Гречко

 Союз-27 с 10 января по 16 января 1978; 1-я экспедиция посещения
 Владимир Джанибеков
 Олег Макаров

 Союз-28 с 2 марта по 10 марта 1978; 2-я экспедиция посещения
 Алексей Губарев
 Владимир Ремек ()

 Союз-29 с 15 июня по 2 ноября 1978; 2-я основная экспедиция
 Владимир Ковалёнок
 Александр Иванченков

 Союз-30 с 28 июня по 5 июля 1978; 3-я экспедиция посещения
 Петр Климук
 Мирослав Гермашевский ()

 Союз-31 с 26 августа по 3 сентября 1978; 4-я экспедиция посещения
 Валерий Быковский
 Зигмунд Йен ()

 Союз-32 с 25 февраля по 19 августа 1979; 3-я основная экспедиция; корабль стартовал пилотируемым, возвращался беспилотным
 Владимир Ляхов
 Валерий Рюмин

 Союз-33 с 10 апреля по 12 апреля 1979
 Николай Рукавишников
 Георги Иванов ()

 Союз-34 с 6 июня по 19 августа 1979; корабль стартовал беспилотным, возвращался пилотируемым с экипажем от «Союза-32»

 Союз-35 с 9 апреля по 11 октября 1980; 4-я основная экспедиция
 Леонид Попов
 Валерий Рюмин

 Союз-36 с 26 мая по 3 июня 1980; 5-я экспедиция посещения
 Валерий Кубасов
 Берталан Фаркаш ()

 Союз Т-2 с 5 июня по 9 июня 1980; 6-я экспедиция посещения
 Юрий Малышев
 Владимир Аксёнов

 Союз-37 с 23 июля по 31 июля 1980; 7-я экспедиция посещения
 Виктор Горбатко
 Фам Туан ()

 Союз-38 с 18 сентября по 26 сентября 1980; 8-я экспедиция посещения
 Юрий Романенко
 Тамайо Мендес, Арнальдо ()

 Союз Т-3 с 27 ноября по 10 декабря 1980; 9-я экспедиция посещения
 Леонид Кизим
 Олег Макаров
 Геннадий Стрекалов

 Союз Т-4 с 12 марта по 26 мая 1981; 5-я основная экспедиция
 Владимир Ковалёнок
 Виктор Савиных

 Союз-39 с 22 марта по 30 марта 1981; 10-я экспедиция посещения
 Владимир Джанибеков
 Жугдэрдэмидийн Гуррагча ()

 Союз-40 с 14 мая по 22 мая 1981; 11-я экспедиция посещения
 Леонид Попов
 Думитру Прунариу ()

Линейка событий 
В этом разделе в таблице кратко описана последовательность всех событий стыковки/расстыковки орбитальной станции «Салют-6» с космическими кораблями.

На станцию «Салют-6» прилетали и состыковывались следующие космические корабли:
 17 пилотируемых;
 13 грузовых.
В результате были осуществлены следующие экспедиции:
 6 основных (ЭО);
 11 гостевых (экспедиций посещения (ЭП));
 9 международных.

Всего в таблице присутствует 71 событие. Соответственно орбитальная станция «Салют-6» находилась на орбите в 70 промежуточных состояниях. Эти состояния делятся на три группы:
 орбитальная станция «Салют-6» не состыкована ни с одним космическим кораблём (зелёный цвет в таблице) — 11 состояний;
 орбитальная станция «Салют-6» состыкована с одним космическим кораблем (жёлтый цвет в таблице) — 35 состояний;
 орбитальная станция «Салют-6» состыкована с двумя космическими кораблями (красный цвет в таблице) — 24 состояние.

Системы обеспечения жизнедеятельности экипажа 

С помощью системы терморегулирования внутри станции обеспечивалась температура около 20 °C. Для сохранения тепла в жилых отсеках применялась многослойная изоляция из металлизированной плёнки, обратную задачу — вывод излишков тепла — осуществлял контур обогрева. Тепло внутри станции собиралось газожидкостным теплообменником, его избыток излучался через радиатор в космическое пространство. Также система терморегулирования поддерживала нужную влажность в жилых помещениях, собирая излишки влаги с помощью холодильно-сушильных агрегатов. Собранная жидкость поступала затем в систему регенерации воды.

Системы терморегулирования и электропитания пристыкованного «Союза» объединялись с системами станции.

Внутри «Салюта-6» поддерживалась атмосфера, близкая к земной: давление 700—960 мм рт. ст., парциальное давление кислорода около 200, а углекислого газа — не более 9 мм рт. ст. С помощью вентиляторов внутри станции устанавливалась принудительная циркуляция воздуха, который пропускался через регенераторы атмосферы, где происходило поглощение CO2 и выделялся O2.

Вода доставлялась на станцию грузовыми кораблями «Прогресс». Работала также система регенерации воды, которая собирала жидкость, поступившую в воздух через дыхание и испарение с кожи. Регенерация воды из урины не производилась.

Отходы жизнедеятельности космонавтов удалялись из орбитальной станции с помощью шлюзовых камер. Отходы в специальных контейнерах выбрасывались в открытый космос и через некоторое время сгорали в атмосфере Земли.

См. также 
 Список космических аппаратов с рентгеновскими и гамма-детекторами на борту
 Внекорабельная деятельность космонавтов (таблица)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Орбитальная станция «Салют-6»
 Орбитальная станция «Салют-6»

Программа «Салют»
1977 год в СССР
Интеркосмос